Фергюс II (д/н — 781) — король Дал Ріади в 778—781 роках.

Походив з головного клану Кенел Габрайн. Син короля Еохайда III. Посів трон 778 року після смерті свого брата — короля Аеда. Про його діяльність обмаль відомостей. Лише «Аннали Ольстера» повідомляють, про його смерть 781 року. Трон перейшов до якогось Доннкойрке.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Boydell, Woodbridge, 1999. ISBN 0-85115-375-5

Королі Дал Ріади